(« professeurs » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 
 Teachers, le titre original de Ras les profs !, un film américain réalisé par Arthur Hiller en 1984

Télévision 
 , une série britannique diffusée sur Channel 4 de 2001 à 2004

 , une série américaine de 2006

 Teachers, une série américaine diffusée sur TV Land depuis 2016

Autres 
 « Teachers », le régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario